Аксазды (, до 2010 г. — Петровка) — село в Алгинском районе Актюбинской области Казахстана. Входит в состав Ушкудукского сельского округа. Код КАТО — 153241300.

Население 

В 1989 году население села составляло 259 человек. Национальный состав: казахи — 53 %, украинцы — 30 %.

В 1999 году население села составляло 208 человек (101 мужчина и 107 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 109 человек (46 мужчин и 63 женщины).

Примечания 

 

 
Населённые пункты Алгинского района